Monzel steht für:
 Monzel (Osann-Monzel), Ortsteil der Gemeinde Osann-Monzel in Rheinland-Pfalz

Monzel ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolaus Monzel (1906–1960), Theologe und Soziologe
 Rolf Monzel (* 1958), deutscher Künstler